Molineri – abitanti di Arroyomolinos (Estremadura)
Molineri – abitanti di El Molino

Persone
Giovanni Antonio Molineri (1577-1631), pittore italiano
Giuseppe Cesare Molineri (1847-1912),  scrittore, poeta e giornalista italiano
Rosalba Molineri (1935), politica italiana